Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 152001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 24 stycznia 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

152001-152100

152101-152200

152201-152300

152301-152400

152401-152500

152501-152600

152601-152700

152701-152800

152801-152900

152901-153000

Przypisy 

Lista planetoid 152001-153000